Struga je lahko:

 Rečna struga, korito, po katerem teče voda; sinonim rečno korito; v geomorfologiji podolžni ali prečni prerez rečne struge.

V Sloveniji 
 Struga, potok, pritok potoka Močnik v Brežicah
 Letuška struga
 Podvinška struga (mlinščica ob Savinji, 14 km dolga Struga)
 tudi Grad Struga

V Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Struga, pri Kapli v Rožu (), vas v mestni občini Borovlje 
ter
 Strugarje, v Slovenjem Plajberku (nemško Strugarjach), vas v mestni občini Borovlje

Drugje 
 Struga, mesto na jugozahodu Severne Makedonije ob izteku reke Črni Drim iz Ohridskega jezera
 Struga, naselje v občini Sveti Đurđ, Varaždinska županija, Hrvaška
 Struga Banska, naselje v občini Dvor, Sisačko-moslavačka županija, Hrvaška
 Struga Nartska, naselje v občini Rugvica, Zagrebška županija, Hrvaška
 Šarić Struga, naselje (mesto Ploče), Dubrovniško-neretvanska županija, Hrvaška

Sklici

Viri 
 

Naselja v Zvezni deželi Koroška